Saint-Philippe kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Philippe-d'Aiguille, kommun i departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Philippe-du-Seignal, kommun i departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Kanada 

 Saint-Philippe (kommun), Québec, Montérégie,

Réunion 

 Saint-Philippe, Réunion – en kommun 

Robotskapade Frankrikeförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar